Faeröers handbalteam junioren (mannen)
 Faeröers handbalteam junioren (vrouwen)